Валерий Гордеев: Гордеев, Валерий Александрович (1938—2013) — советский футболист.
 Гордеев, Валерий Дмитриевич (род. 1952) — советский мотогонщик.